5 puede referirse a:

Fechas 
 El año 5 d. C.
 El año 5 a. C.
 El número 5.
 El mes de mayo.

Música 
 5 (2013), álbum de Alizée.
 5 (1988), álbum de Guillermo Dávila.
 5 (1979), álbum de JJ Cale.
 5 (1998), álbum de Lenny Kravitz.
 5 (2004), álbum de Megaherz.
 5 (Murder by Numbers) (2012), álbum de 50 Cent.